Çeşme (district)
 Çeşme (stad)
 Çeşme (fonteinpaviljoen)